Copper Peak kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Copper Peak (bergstopp),

USA 

 Copper Peak, berg, Michigan, Gogebic County, 
 Copper Peak (berg i USA, Arizona), La Paz County, 
 Copper Peak (berg i USA, Washington), Chelan County, 

Robotskapade Antarktisförgreningar
Robotskapade USAförgreningar